'Step Up' puede referirse a:

 Step Up , una película de 2006.
 Step Up 2: The Streets, la secuela de 2008.
 Step Up 3D
 «Step Up» , una canción de The Cheetah Girls.
 «Step Up», una canción de 1999 de Linkin Park (entonces llamados Hybrid Theory) de su EP Hybrid Theory.
  Step Up, el segundo álbum del grupo Sur Coreano Miss A.
«Step Up»,canción de Miss A, del álbum homónimo.

zh:舞力全开